Converting Vegetarians – двухдисковый альбом израильского пситранс-дуэта Infected Mushroom, выпущен в 2003 году BNE/Yoyo Records .

Об альбоме 
Первый диск составлен из свойственных для IM пситранс-композиций, оттого и носит название Trance Side. Второй же диск, названный The Other Side, можно назвать экспериментальным и эклектичным: в его треках чувствуется влияние таких стилей, как синти-поп и эмбиент.

Список композиций

CD1 — Trance Side 
"Albibeno" – 7:01
"Hush Mail" – 6:58
"Apogiffa Night" – 8:05
"Song Pong" – 8:33
"Chaplin" – 6:52
"Echonomix" – 7:39
"Scorpion Frog" – 7:55
"Deeply Disturbed" – 8:24
"Semi Nice" – 6:06
"Yanko Pitch" – 8:12

CD2 — The Other Side 
"Converting Vegetarians" – 5:39
"Elation Station" – 5:35
"Drop Out" – 5:14
"Avratz" – 10:23
"Blink" – 5:32
"Shakawkaw" – 4:08
"Pletzturra" – 6:44
"I Wish" – 3:00
"Ballerium" – 7:17
"Selecta" – 5:21
"Illuminaughty" – 4:50
"Jeenge" – 7:02
"Elevation" – 5:16

Альбомы Infected Mushroom
Альбомы 2003 года